Mbukushu peut désigner :
 les Mbukushus, une population d'Afrique australe 
 le mbukushu, une langue bantoue